

Габерово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Габерово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Маджарово.